Der Kanton Nanteuil-le-Haudouin ist ein französischer Kanton im Arrondissement Senlis, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Nanteuil-le-Haudouin. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1998 Jean-Paul Douet (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 46 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Nanteuil-le-Haudouin aus den 19 Gemeinden Baron, Boissy-Fresnoy, Borest, Chèvreville, Ermenonville, Ève, Fontaine-Chaalis, Fresnoy-le-Luat, Lagny-le-Sec, Montagny-Sainte-Félicité, Montlognon, Nanteuil-le-Haudouin, Ognes, Péroy-les-Gombries, Le Plessis-Belleville, Rosières, Silly-le-Long, Ver-sur-Launette und Versigny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 248,21 km2. 

Kanton im Département Oise